2 miejscowości w Polsce: 
 Prędocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża 
 Prędocin – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Skarbimierz